Kantojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kantojärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun,  (4,91 ha)
Kantojärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (9,32 ha)

Finland
Kantojärvi (sjö i Lappland)
Kantojärvi (sjö i Norra Österbotten)
Kantojärvi (sjö i Kajanaland)

Se även
Stubbtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn